El término gobernante puede referirse al:

 que ejerce el gobierno;
 gobernador;
 dirigente;
 líder;
 caudillo;
 Conducatore;
 Führer;
 Duce;
 Gran Timonel;
 Pequeño Timonel;
 mandatario, que ejerce un mandato, un representante;
 Primer mandatario;
 Máximo mandatario;
 Mandatario Registral de Automotores;
 mandatario, que ejecuta un contrato de mandato;